PD se poate referi la:

 Paladiu, element chimic cu simbolul Pd
 Partidul Democrat, numele mai multor partide politice din diferite țări;
 Padova, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT;
 Expresia engleză Projective Determinacy, prescurat PD — o axiomă matematică din teoria mulțimilor.

Legături externe 
 
  „PD” la acronymfinder.com

Acronime de două litere